Marc Lawrence peut faire référence à :
Marc Lawrence (1910-2005), acteur américain ;
Marc Lawrence (né en 1959), scénariste, réalisateur et producteur américain.

Voir aussi